Szabó Margit (1885–?) színésznő, 1906-ban végzett az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián
Szabó Margit (?–?) énekes színész, a Rákosi Szidi és Solymosi Elek-féle színésziskolákban tanult, majd előbb a pécsi, aztán a szatmári színházhoz szerződtették
Szabó Margit (1899–?) budapesti tanító, előadó- és szavalóművésznő (1936-tól Árkossyné Szabó Margit)
Szabó Margit (1904–1980) Farkas–Ratkó-díjas színésznő
Szabó Margit (1950–) Bangó Margit Kossuth-díjas magyar-cigány előadóművész születési neve

Hasonló
Csermelyi Szabó Margit (1864–?) színésznő
Negyedi Szabó Margit (1912–1991) újságírónő, költő, az Árpád Akadémia rendes tagja
Szabó Margit Klára (1915–2002) erdélyi magyar zenetanár, tankönyvíró
E. Szabó Margit (1945–) Ferenczy Noémi-díjas textilművész